Sanne Groot Koerkamp (personage) - personage in de televisieserie Baantjer, gespeeld door Trudy Labij
Sanne Groot Koerkamp (journaliste) - Nederlandse journaliste